Rosa 'Violet Carson' — сорт розы, выведенный в 1964 году Сэмуэлем Макгреди IV и названный в честь Вайолет Карсон — актрисы, сыгравшей роль Эны Шарплесс в британском сериале Coronation Street.

Violet Carson фигурирует в серии комиксов «V for Vendetta». В киноверсии комикса его заменил вымышленный 'Scarlet Carson', «сыгранный» красным чайно-гибридным сортом 'Grand Prix'.

Биологическое описание 
Кустарник высотой до 1,25 м, шириной до 1 м  (по другим данным высотой и шириной до 60 см.). Цветки среднемахровые (до 35 лепестков), диаметром до 8 см, окраска варьируется от красновато-розового и персиково-розового до насыщенного розового с серебристой изнанкой. Цветение повторное, крупными кистями (3—15 цветков). Аромат умеренный, сладкий, мускусный. Листва тёмная, глянцевая, новые побеги алые, шипов мало.

В культуре 
Выращивается как декоративное садовое растение.
Зоны морозостойкости — 6b и более тёплые.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература 
 
 

Violet_Carson